Amerikai Egyesült Államok
 Airlie (Oregon)
 Airlie (Minnesota)
 Airlie (Virginia)
 Egyesült Királyság
 Airlie (Angus)
 Kanada
 Airlie (Ontario)